NK SOŠK Skradin, nogometni klub iz Skradina, u Šibensko-kninskoj županiji
 NK SOŠK Ston, nogometni klub iz Stona, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
 NK SOŠK Svirče, nogometni klub iz Svirča na otoku Hvaru, u Splitsko-dalmatinskoj županiji